Amphiloque est un nom propre.

Mythologie grecque 
 Amphiloque fils d'Amphiaraos, guerrier achéen dans la guerre de Troie, connu pour avoir tué sa mère Ériphyle
 Amphiloque fils d'Alcméon, héros de l'Argos d'Amphiloquie en Étolie, parfois confondu avec le précédent
 Amphiloque et Alcinoé, couple malheureux de Corinthe

Grèce antique 
 Amphiloque, philosophe athénien

Clergé chrétien 
 Amphiloque d'Iconium, évêque d'Iconium en Cappadoce ()
 Amphiloque de Vladimir († 1122), évêque de Vladimir en Volhynie, se retira à la Laure des Grottes de Kiev ; fêté localement le 10 octobre

Voir aussi 
 Amphilyque de Corinthe, poète vers l'an 767

Références